Аладре́н () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Занимает площадь 21,17 км². Население — 62 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы